Czerwony Staw Kieżmarski – w słowackich Tatrach Wysokich
 Czerwony Staw Pańszczycki – w polskich Tatrach Wysokich
 Czerwone Stawki Gąsienicowe – w polskich Tatrach Wysokich